Cristianismo e Espiritismo (Christianisme et Spiritisme, em francês) é um livro espírita de autoria de Léon Denis, publicado originalmente em 1898. Trata-se de uma análise histórica e literária da Doutrina cristã, relacionando-a à Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec. O autor também contesta algumas interpretações da Bíblia tradicionalmente sustentadas pela Igreja Católica.

Capítulos

Introdução 
Origem dos Evangelhos
Autenticidade dos Evangelhos
Sentido oculto dos Evangelhos
A Doutrina Secreta
Relações com os Espíritos dos Mortos
Alteração do Cristianismo. Os Dogmas
Os Dogmas (continuação), os Sacramentos, o Culto 
Decadência do Cristianismo
A Nova Revelação. O Espiritismo e a Ciência
A Nova Revelação. A Doutrina dos Espíritos
Renovação

Notas Complementares 
Sobre a Autoridade da Bíblia e as origens do Antigo Testamento
Sobre a origem dos Evangelhos
Sobre a autenticidade dos Evangelhos
Sobre o sentido oculto dos Evangelhos
Sobre a Reencarnação
Sobre as relações dos primeiros cristãos com os Espíritos 
Os fenômenos espíritas na Bíblia
Sobre o sentido atribuído às expressões "deuses" e "demônios"
Sobre o Perispírito ou Corpo Sutil. Opinião dos Padres da Igreja
Galileu e a Congregação do Index
Pio X e o Modernismo
Os Fenômenos Espíritas Contemporâneos; Provas da Identidade dos Espíritos 
Sobre a Telepatia
Sobre a Sugestão ou Transmissão do Pensamento

Ver também 
Dogmas da Igreja Católica
Espiritismo

Livraria FEB

Livros espíritas
Livros de 1898